Liechtensteiner Cup är en nationell herrfotbollsturnering i Liechtenstein. Första mästarna korades 1946. Eftersom Liechtenstein är anslutet till Schweiz seriesystem i fotboll är turneringen enda sättet för Liechtenstein att nå UEFA:s cupturneringar. Om ett lag från Liechtenstein skulle vinna Schweiziska superligan skulle de enligt avtal ändå inte få representera Schweiz i Europacupspelet.

Vinnare

Vinnare och finalister

Källor
RSSSF, läst 26 november 2016

Fotnoter

Externa länkar

Fotbollstävlingar i Liechtenstein
Nationella cuper i fotboll
Återkommande sportevenemang med premiär 1945